Петухи — самцы курицы. В общем смысле, самцы всех птиц семейства курообразных.
А также Олег Никиченко , Роман КрылоФ,Иван Несмывака.
Петухи — название населённых пунктов в России:
 Петухи — село в Ключевском районе Алтайского края.
 Петухи — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Петухи — деревня в Омутнинском районе Кировской области.
 Петухи — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Петухи — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Петухи — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Петухи — село в Шумихинском районе Курганской области.
 Петухи — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Петухи — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Петухи — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Петухи — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Петухи — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Петухи — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Петухи — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Петухи — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Петухи — починок в Шарканском районе Удмуртии

См. также 
 Вторые Петухи
 Первые Петухи